My Słowianie (Português:Nós, as eslavas) é a canção que levada a Copenhaga pelos intérpretes Donathan and Cleo. Foram eleitos pelo uma seleção interna.

Ver também 
Polónia no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música